Can Canyelles o Mas Canyelles, masia al nord de la vila de Castellar (Vallès Occidental)
 Can Canyelles (Canovelles), masia a Canovelles (Vallès Oriental) 
 Can Canyelles (Castellfollit del Boix), masia del municipi de Castellfollit del Boix (Bages) 
 Can Canyelles (Sant Fost de Campsentelles), edifici a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)